2 miejscowości w Polsce:
 Czarny Młyn – osada w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Puck
 Czarny Młyn – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce

Inne:
 Czarny Młyn – powieść dla młodzieży Marcina Szczygielskiego